Die NHL-Saison 1986/87 war die 70. Spielzeit in der National Hockey League. 21 Teams spielten jeweils 80 Spiele. Den Stanley Cup gewannen die Edmonton Oilers nach einem 4:3-Erfolg in der Finalserie gegen die Philadelphia Flyers. Es war die dritte Meisterschaft der Oilers innerhalb von vier Jahren.

Wayne Gretzky gewann zum achten Mal in Folge die Hart Memorial Trophy als wertvollster Spieler der Liga und zum siebten Mal in Folge die Art Ross Trophy für den Topscorer der NHL.

In der ersten Playoff-Runde wurde erstmals auch im „Best-of-Seven“- statt wie zuvor im „Best-of-Five“-Modus gespielt. Das NHL All-Star Game wurde durch das Rendez-vous '87 in Quebec City ersetzt, einer Serie von zwei Spielen zwischen einem All-Star-Team der NHL und der Eishockeynationalmannschaft der UdSSR.

Reguläre Saison

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, GF= Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Wales Conference

Campbell Conference

Beste Scorer 
Abkürzungen: GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte

Stanley-Cup-Playoffs

NHL-Auszeichnungen

Siehe auch 
 NHL Entry Draft 1986
 NHL Supplemental Draft

Weblinks 
 
 NHL 1986/87 bei hockeydb.com

Eishockeysaison 1986/87
1986/87